Маслянское сельское поселение — муниципальное образование (сельское поселение) в России:

Курганская область
 Маслянское сельское поселение — входит в Шадринский район

Тюменская область
 Маслянское сельское поселение — входит в Сладковский район